Az 1958–1959-es magyar gyeplabdabajnokság a huszonkilencedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban nyolc csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. A bajnokság után áttértek a tavaszi-őszi rendszerre.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1960

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag
Magyargyeplabdabajnoksag